Campo Novo — município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul
Campo Novo de Rondônia — município brasileiro do estado de Rondônia
Campo Novo (Braga) — praça da freguesia portuguesa de São Vicente
Campo Novo (Porto Alegre) — bairro da zona sul da capital do estado brasileiro do Rio Grande do Sul

Desambiguações de topônimos